Arílson de Paula Nunes – ex calciatore brasiliano
 Bruno de Paula Ribeiro Ingrácia – calciatore brasiliano
 Emanuela de Paula – supermodella brasiliana
 Francisco de Paula del Villar y Lozano – architetto spagnolo
 Frederico Rodrigues de Paula Santos – calciatore brasiliano
 Gérson Cândido de Paula – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Irio Nepomuceno de Paula – chitarrista, musicista e compositore brasiliano
 João Leonardo de Paula Reginato – calciatore brasiliano
 Marcos Ariel de Paula – calciatore brasiliano
 Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Mártir Patricio Clito Ruiz y Picasso, meglio noto come Pablo Picasso – pittore spagnolo
 Róbson Januário de Paula – calciatore brasiliano